Fonti ima više značenja:
 Fonti, Alessandria
 Fonti, Verbano-Cusio-Ossola